

Chimica 
 R47 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R47 – strada regionale Warrenton – Klerkskraal (Sudafrica)